Csala Károly (1939–2018) költő, műfordító, esztéta
 Csala Károly grafikus